Termin  ima više značenja.

 Izoprenska sintaza, enzim
 Kod tačke, forma jedinstvene mrežne adrese